Sebastián Báez era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Hugo Dellien ha sconfitto Alejandro Tabilo con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

  Jiří Lehečka (quarti di finale)
  Alejandro Tabilo (finale)
  Hugo Dellien (campione)
  Juan Pablo Varillas (semifinale)

  Tomás Martín Etcheverry (semifinale) 
  Juan Ignacio Londero (secondo turno) 
  Nicolás Jarry (primo turno) 
  Marcelo Tomás Barrios Vera (primo turno)

Qualificati 

  Evan Furness (primo turno)
  Paul Jubb (secondo turno)
  Hernán Casanova (primo turno)

  Juan Bautista Torres (secondo turno) 
  Matteo Martineau (primo turno) 
  Facundo Juárez (primo turno)

Lucky loser 

  Daniel Dutra da Silva (primo turno)

Wildcard 

  Diego Fernández Flores (primo turno)
  Ignacio Becerra (primo turno)

  Daniel Antonio Núñez (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Santiago Challenger 2022